À toute vitesse peut faire référence à :

 À toute vitesse (), film américain réalisé par Albert S. Rogell, sorti en 1925 ;
 À toute vitesse (Quicksilver, 1986), film américain réalisé par Thomas Michael Donnelly ;
 À toute vitesse (1996), film français réalisé par Gaël Morel ;
 À toute vitesse (1999), épisode de la  de la série télévisée X-Files ;
 À toute vitesse, titre canadien francophone du film Driven (2001).